Sakarya má více významů:
 Sakarya (město) – město v Turecku
 Sakarya (provincie) – provincie v Turecku
 Sakarya (řeka) – asijská řeka
 Sakarya Spor Kulübü – sportovní klub ve městě Sakarya